Тринадцать кораблей Королевского флота носили название HMS London, в честь города Лондона. Ещё один назывался .
 HMS London — 40-пушечный ост-индский корабль; закуплен в 1636, в списках до 1653.
 HMS London — 64-пушечный линейный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1656, взорвался в результате несчастного случая в 1665.
 HMS Loyal London — 96-пушечный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1666. Частично сожжен голландцами в ходе рейда в реку Медуэй в 1667, остов восстановлен и перестроен в следующий HMS London.
 HMS London — 96-пушечный линейный корабль 1 ранга; спущен на воду в 1670 для замены предыдущего корабля с тем же названием. Перестраивался в 1706 и 1721, отправлен на слом в 1747.
 HMS London — 16-пушечная бригантина, спущена на воду в 1756 на озере Онтарио; захвачена французами в том же году.
 HMS London — 6-пушечный бот, в прошлом гражданский селедочный бот Holden. Закуплен в 1756 у Британского общества свободного рыболовства; сожжен в 1758, чтобы избежать плена.
 HMS London — 6-пушечный бот, закуплен в 1759, в списках до 1764.
 HMS London — 90-пушечный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1766 отправлен на слом в 1811.
 HMS London — планировался как 104-пушечный корабль 1 ранга; переименован в HMS Royal Adelaide в 1827, спущен на воду в 1828. Продан в 1905.
 HMS London — 92-пушечный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1840. Перестроен в винтовой в 1858, понижен до 72-пушечного. Превращен в плавучий склад в 1874, продан в 1884.
 HMS London — линкор додредноутного типа Formidable; спущен на воду в 1899. Перестроен в минный заградитель в 1918, продан в 1920.
 HMS London — тяжелый крейсер типа London; спущен на воду в 1927, продан в 1950.
 HMS London — эскадренный миноносец УРО типа County; спущен на воду в 1961. Передан Пакистану в 1982, переименован в Babur.
 HMS London — фрегат типа 22; спущен на воду в 1984. Продан Румынии в 2002, переименован в Regina Maria. См. также